Andrewes ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Andrewes (1896–1988), britischer Virologe
 Sir Frederick William Andrewes (1859–1932), britischer Mediziner und Bakteriologe
 Lancelot Andrewes (1555–1626), englischer Gelehrter, Theologe und Prediger

Siehe auch:
 Andrew
 Andrews